Die Abkürzung BPI steht für:

 Bakterien permeabilisierendes Protein
 Banco Português de Investimento, eine portugiesische Bank
 Bank of the Philippine Islands, eine Bank auf den Philippinen
 Banque Publique d'Investissement, eine staatliche Investitionsbank in Frankreich
 Berliner Psychoanalytisches Institut
 Bits per inch; siehe Aufzeichnungsdichte
 Bowl Prechamber Ignition, Zündverfahren in Ottomotoren
 Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening, einen dänischen Sportverein
 Bribe Payers Index (engl., dt. Bestechungszahlerindex)
 Brief Pain Inventory, eine Skala zur Messung von Schmerz
 British Phonographic Industry
 Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e. V.
 Bunte People Index

BPI